Enlightenment peut désigner :
 Enlightenment, le terme anglais pour Les Lumières, un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du  ;
 Enlightenment, en informatique, un gestionnaire de fenêtres et environnement de bureau ;
 Enlightenment, le cent-vingt-septième épisode de la première série de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who ;
 Enlightenment, un album de musique de Van Morrison.